Jhon Alexander Pírez Araujo (Montevidéu, 20 de fevereiro de 1993) é um futebolista uruguaio que atua como atacante. Atualmente, joga pelo Defensor Sporting, por empréstimo do Chelsea.

Naturais de Montevidéu
Futebolistas do Uruguai
Futebolistas do Defensor Sporting Club
Futebolistas do Chelsea F.C.